Internering (oorlog), het gevangenzetten van mensen, meestal in oorlogsomstandigheden
 Internering (strafrecht), een maatregel in het Belgische strafrecht

Zie ook 
Interneringskamp